Karakhs kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Vanadzor, provinshuvudstad, Lorri, 
 Azatan, ort, Sjirak, 

Robotskapade Armenienförgreningar